Кина су се први пут појавили на Олимпијским играма 1952. После тога Кина у периоду од 1956. па до 1984. године није узела учешћа Летњим олимпијским играма.

На Зимским олимпијским играма Кина је први пут учествовала 1980.  и после тога још редовно слала своје спортисте на све наредне игре. Кина је била домаћин олимпијских игара једанпут 2008. када је град домаћин био Пекинг;

Олимпијци из Кине закључно са 2008. годином су освојили укупно 419 медаља, од тога 386 медаља на Летњим олимпијским играма и 33 на Зимским олимпијским играма.

Национални олимпијски комитет Кине (-{Chinese Olympic Committee}-) је основан 1910. и признат од стране МОКа 1979. године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Кине по спортовима на ЛОИ 

Стање после ЛОИ 2016.

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Кине по спортовима на ЗОИ 

Стање после ЗОИ 2014.

Спољашње везе 
 
 

Кина на олимпијским играма